Коан може да се односи на:

 Коан, загонетка
 Коан (Муромачи период)
 Коан (Камакура период)
 Коан (јапански цар)